Топоним

 Кизил-Коба (Красные пещеры) — система из нескольких пещер расположенных в Крымских горах на отрогах Долгоруковской яйлы;
 Кизил-Коба — прежнее название исчезнувшего села Краснопещерное в Симферопольском районе  Крыма.